En la saga de películas de la Guerra de las Galaxias, es una corporación económica y financiera que está asociada a los separatistas de la CSI y lucha en contra de la Antigua República Galáctica y los Jedi.

Todos los grandes bancos de la Galaxia decidieron agruparse en una única organización, que llevaría el control y regularía las materias financieras. La sede fue establecida en un lejano planeta llamado Muunilinst. Aquí los muuns fueron rápidamente obteniendo el control del Clan Bancario hasta que ellos pasaron a dominar ese sistema.

San Hill, el presidente de esta organización, vio provechosa su unión en la Confederación de Sistemas Independientes y así decidió tomar provecho sobre la República Galáctica.

Durante las Guerras Clon, millares de tanques Hailfire fueron asignados a los batallones separatistas y unas fábricas clandestinas de droides de batalla fueron instaladas en Muunilinst. Aquí tomó lugar una de las primeras batallas de las Guerras Clon, donde las fuerzas de la República Galáctica estaban guiadas por el general Jedi Obi-Wan Kenobi.

El Clan Bancario Intergaláctico, sus asociados y las otras empresas separatistas fueron absorbidos por el Imperio Galáctico. La organización desapareció junto con otras corporaciones importantes como la Federación de Comercio y la Tecno Unión cuando sus líderes fueron asesinados por Darth Vader en el planeta Mustafar.

Organizaciones de Star Wars